Серхио Самитьер Самитьер (); () — испанский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2020 года за команду мирового тура «».

Карьера

Достижения 

 2015
 2-й Mémorial Cirilo Zunzarren
 2016
 1-й Subida a Gorla
 1-й Trophée Eusebio Vélez
 2-й Gran Premio San Lorenzo
 4-й Чемпионат Испании — Индивидуальная гонка 
 2017
 1-й Велошоссейный кубок Испании среди любителей 
 1-й Santikutz Klasika
 1-й Вуэльта Бидасоа — Генеральная классификация
 1-й — Этап 1
 1-й San Martín Proba
 1-й Dorletako Ama Saria
 1-й Klasika Lemoiz
 2-й Mémorial Valenciaga
 2-й Mémorial Etxaniz
 2-й San Bartolomé Saria
 2-й Чемпионат Испании — Индивидуальная гонка 
 3-й Вуэльта провинции Валенсия
 2019
  Самый агрессивный гонщик — Этап 15 Вуэльта Испании
 1-й  — Горная классификация Тур Альп

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
  Самитьер, Серхио на FirstCycling
  Самитьер, Серхио Профиль на сайте  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Испании